What About Us?, chanson interprétée par la chanteuse américaine Brandy sortie en 2002 ;
 What About Us, chanson interprétée par la chanteuse américaine Pink sortie en 2017.

Voir aussi 
 Paradise (What About Us?), EP du groupe néerlandais de metal symphonique Within Temptation sorti en 2013.